Абрамов Анатолій Михайлович — російський літературознавець.
 Абрамов Анатолій Олександрович (1937) — бандурист.